Aniekeme Okon – calciatore nigeriano
 Dominic Okon – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo nigeriano
 John Ene Okon – calciatore nigeriano
 Patience Okon George – velocista nigeriana
 Paul Okon – allenatore di calcio ed ex calciatore australiano
 Rick Okon – attore tedesco